A Temporada da CART World Series de 1992 foi a décima-quarta da história da categoria. O campeão foi o norte-americano Bobby Rahal, da Rahal-Hogan Racing. Aos 39 anos, o piloto nascido em Medina (Ohio), que também fazia sua estreia como chefe de equipe, obteve seu terceiro e último título na CART.

Na disputa de "rookie"  (estreante) do ano, Stefan Johansson, da Bettenhausen, superou o belga Éric Bachelart, da Dale Coyne (47 pontos para o sueco, contra 11 de Bachelart). Além deles, estraram na categoria Robby Gordon, Jimmy Vasser, Lyn St. James, Brian Till, Ross Bentley e Christian Danner, e também foi marcada pelos acidentes graves de Rick Mears, Nelson Piquet, Hiro Matsushita, Fabrizio Barbazza, Pancho Carter e Jovy Marcelo durante os treinos para as 500 Milhas de Indianápolis - o filipino viria a falecer em consequência de uma fratura no crânio, aos 27 anos de idade.

Equipes e pilotos
42 equipes disputaram o campeonato.

Classificação

Copa das Nações

Exibição no Brasil

Ver também 

 500 Milhas de Indianápolis de 1992

<noinclude>

1992